A 2-a ediție a Campionatului European de Handbal Feminin s-a desfășurat în Danemarca în perioada 6 decembrie - 15 decembrie și a fost câștigat de Danemarca care a învins Norvegia cu scorul de 25-23.

Runda finală 
Locurile 1-4

Locurile 5-6
13 decembrie 1996

Clasament final 

1996 în handbal
Handbal în Danemarca
Campionatul European de Handbal Feminin